Andrine Hegerberg (Sunndalsøra, 6 juni 1993) is een Noors voetbalspeelster.

Hegerberg won tweemaal de beker, de eerste maal in 2012 met Stabæk, en in 2018 met PSG.

Statistieken

Laatste update: december 2020

Interlands
Hegerberg speelde voor het Noors nationaal elftal O19 en O20, en vervolgens sinds 2012 voor het Noors vrouwenvoetbalelftal.

Privé
Andrine Hegerberg is de oudere zus van Ada Hegerberg.

Noors voetballer